Ferrière  ist der Name folgender Orte:

 Chartrier-Ferrière, Gemeinde in Frankreich
 Ferrière-la-Grande, Gemeinde in Frankreich
 Ferrière-sur-Beaulieu, Gemeinde in Frankreich

Ferrière steht zudem für:
 Château Ferrière, französisches Weingut

Ferrière ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Ferrière (1879–1960; Pseudonym Frédéric Emmanuel), schweizerischer Pädagoge und einer der Begründer der Éducation nouvelle
 Frédéric Ferrière (1848–1924), Schweizer Arzt, Mitglied und Vizepräsident des IKRK
 Suzanne Ferrière (1886–1970), Schweizer Rhythmikerin und IKRK-Mitglied

Siehe auch:
 Ferriere
 Ferrières
 La Ferrière